Kizito ist der Familienname folgender Personen:

 Kizito (Heiliger) (1872–1886), ugandischer Märtyrer

 Fabian Derrick Kizito (* 1991), ugandischer Fußballspieler
 Geofroy Kizito (* 1993), ugandischer Fußballspieler
 John Ssebaana Kizito (1934–2017), ugandischer Politiker
 Joseph Kizito (Bischof) (* 1967), ugandischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Aliwal
 Joseph Kizito (Fußballspieler) (* 1982), ugandischer Fußballspieler
 Keziron Kizito (* 1998), ugandischer Fußballspieler
 Luwaga Kizito (* 1993), ugandischer Fußballspieler
 Manfred Kizito (* 1980), ruandischer Fußballspieler
 Sunday Kizito (* 1974), ugandischer Boxer